Illusion 3 – trzeci album studyjny zespołu Illusion, wydany w 1995 roku. Album był promowany teledyskami do utworu "Vendetta", "Nikt" i "140".

Nagrania uzyskały status złotej płyty.

Wersja zremasterowana (z utworami dodatkowymi) ukazała się w 2004 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Skład podstawowy
 Paweł Herbasch - perkusja
 Tomasz Lipnicki - gitara, śpiew
 Jerzy Rutkowski - gitara
 Jarosław Śmigiel - gitara basowa

 Pozostali
 Tomasz Wołas (Stillborn) - śpiew
 Tomasz Bonarowski - realizator dźwięku, instrumenty klawiszowe, perkusja

Przypisy 

Albumy Illusion
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy wyprodukowane przez Tomasza Bonarowskiego
Albumy wyprodukowane przez Adama Toczko
Albumy Poltonu